Mühlendorf ist ein Ortsname:

 Alt Mühlendorf, Ort in der Gemeinde Warder, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein

 Mühlendorf, Kirchdorf der Gemeinde Stegaurach, Landkreis Bamberg, Bayern
 Mühlendorf (Altena), Stadtteil von Altena im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Mühlendorf (Byhleguhre-Byhlen), niedersorbisch Rězaki, Gemeindeteil im Ortsteil Byhleguhre, niedersorbisch Běła Góra, von Byhleguhre-Byhlen, niedersorbisch Běła Góra-Bělin, im Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg

 Mühlendorf, deutscher Name von Sâmbăta de Sus, Gemeinde im Kreis Brașov, Region Siebenbürgen, Rumänien
 Mühlendorf, deutscher Name von Smilov (Stráž nad Ohří), Ortsteil von Stráž nad Ohří, Okres Karlovy Vary, Tschechien
 Ober-Mühlendorf, deutscher Name von Râu de Mori, Gemeinde im Kreis Hunedoara, Region Siebenbürgen, Rumänien

Siehe auch:
 Mühldorf
 Mühledorf
 Mülldorf
 Müllendorf